Harlock Saga : titre du manga L'Anneau des Nibelungen
 Harlock Saga, série anime inspirée du manga